Az Életem legjobb bálja az Így jártam anyátokkal című televízió-sorozat első évadának huszadik epizódja. Eredetileg 2006. május 1-jén vetítették, míg Magyarországon 2008. október 29-én.

Ebben az epizódban Marshall és Lily a megfelelő esküvői zenekart keresik, így a bandának be kell szöknie egy iskolabálba.

Cselekmény 
Marshall felfedezi, hogy a Van Smoot, álmaik esküvői helyszíne, végre felszabadult. Odarohannak és lefoglalják – a gond csak az, hogy 2 hónap múlva kell esküdniük, ami egy csomó kérést sürgetővé tesz. Lily halálra stresszeli magát és egyre elviselhetetlenebb lesz. Marshall talál egy bandát, akik jók lehetnének, de Lily csak akkor hajlandó felfogadni őket, ha el tudják játszani a kettejük dalát (a "Good Feeling" a The Violent Femmes-től). Az egyetlen mód, hogy ezt megtudják, nem más, mint hogy beszöknek egy iskolabálba és meghallgatják. Lily, Robin és Barney el is határozzák, hogy elmennek, Robin izgatott, mert még sosem volt bálban az iskolás évei alatt. Amikor megérkeznek, kiderül, hogy a bejutás nehezebb, mint gondolták, így két gimis srác randijává válnak. Eközben Barney alternatív tervet eszel ki, hogy ő is bejusson.

Mindeközben Ted és Marshall az esküvői meghívókat készítik, amikor Robin telefonál, hogy azonnal kellene a dal kottája. A zenekar ugyanis csak úgy tudja eljátszani. Közben Lily pánikba esik, amikor végiggondolja, hogy mennyi mindent tervezett a szalagavató bálja óta, amit nem tudott megvalósítani, és elkezd kételkedni abban, hogy jó ötlet az esküvő. Robin menti meg a helyzetet, és meggyőzi, hogy helyesen cselekszik, és még egy csókot is kap tőle, hogy meglegyen a kimaradt "leszbi élménye".

Ted és Marshall bejutnak a bálba, miközben Barney is, egy teknőskabala jelmezbe bújva. Miután verekedésbe keverednek a fiatal srácokkal, akikkel a lányok voltak, kitessékelik őket, de visszaszöknek, és leadják a kottát. Marshall és Lily megfogadják, hogy ez a zenekar játszik az esküvőjükön, miközben Ted és Robin együtt táncolnak és kibékülnek.

Kontinuitás 

 A falon látható Lily festménye, amit "A párbaj" című részben raktak ki a falra.
 Először láthatjuk Lilyt a gimis éveiben, az akkori frizurájával.
 Marshall csengőhangja ugyanaz, mint "A limó" és "A szabadság édes íze" című részekben.
 Lily régi barátja, Scooter, ebben a részben jelenik meg először. Őt David Burtka játssza, Neil Patrick Harris házastársa.

Jövőbeli visszautalások 

 Lily félelme, hogy dolgok maradnak ki az életéből, végül ahhoz vezetnek, hogy elfogad egy művészeti ösztöndíjat ("A tej"), és végül Marshall-lal is szakít ("Ne már").
 Scooter nem adta fel, hogy egy nap még összejöhet Lilyvel. Megjelenik az esküvőjükön a "Valami kölcsönvett" című epizódban, és a "Talonban" című részben még a menzán is hajlandó lesz dolgozni ennek érdekében.
 Lily és Marshall első találkozása az "Így találkoztam a többiekkel", és a "P.S. Szeretlek" című részekben látható. A "Lovagias Ted" című részben Robin és Barney egyszerűen ellopják a mesét.
 Lily először fejti ki leszbikus hajlamait, mely a sorozat során visszatérő gegként felbukkan, Robin iránt. Ez egy visszautalás a Buffy, a vámpírok réme című sorozatra, amiben az általa játszott Willow is leszbikus volt. A közönség nevetése ebben a részben is egyértelművé teszi ennek a tényét.
 Robin megjegyzi, hogy az iskolában hokizott, csakhogy a "Lotyós tök" című rész szerint sosem űzött semmilyen sportot.
 A hely, ahol esküdni szeretnének, a Van Smoot család tulajdonában áll. A család leghíresebb tagja, a Kapitány, a későbbiekben mellékszereplőként bukkan fel.
 A "12 tüzes asszony" című rész szerint Lily volt az, aki ráparancsolt Scooterre, hogy mostantól járni fognak.

Érdekességek 

 Az "Én szeretem New Jerseyt" című rész alapján Lily és Ted is utálják New Jersey-t, a bálba mégis képesek átmenni oda.
 Lily egyszer azt mondja, hogy 9 hét van az esküvőig, másszor pedig azt, hogy 71 nap, ami több, mint 10 hét.
 A bálban zenélő "The 88" egy valóban létező zenekar.

Vendégszereplők 

 David Burtka – Scooter
 Ira Ungerleider – Mr. Corker
 Alek Friedman – Todd Epstein
 Keith Slettedahl – Keith
 John Reha – Sean
 Brent Tarnol – Andrew

Zene 

 The Violent Femmes – Good Feeling
 The Verve Pipe – The Freshman
 The 88 – Hide Another Mistake
 The 88 – Head Cut Off

Fordítás 

Az Így jártam anyátokkal epizódjai